Superliga rosyjska w hokeju na lodzie sezon 2003/2004

Sezon zasadniczy 
L = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, W = Wygrane (ogółem), P = Porażki (ogółem), R = Remisy, WpD = Wygrane po dogrywce, PpD = Porażki po dogrywce, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, Pkt = Liczba zdobytych punktów +/- Różnica bramek

Play off

Ćwierćfinały 
 Mietałłurg Magnitogorsk - Nieftiechimik Niżniekamsk 3-2 (1:0d, 2:1, 0:3, 2:4, 4:2)
 Łada Togliatti - Łokomotiw Jarosław 3-0 (3:0, 1:0, 3:2k)
 Awangard Omsk - Dinamo Moskwa 3-0 (1:0, 1:0d, 2:1)
 Mietałłurg Nowokuźnieck - Ak Bars Kazań 1-3 (0:1, 6:2, 3:4, 2:5)

Półfinały 
 Mietałłurg Magnitogorsk - Ak Bars Kazań 3-1 (3:0, 3:1, 2:3d, 4:1)
 Łada Togliatti - Awangard Omsk 0-3 (1:3, 0:6, 0:1)

Finał 
 Mietałłurg Magnitogorsk - Awangard Omsk 2-3 (4:1, 2:1k, 1:2k, 2:3, 0:1k)

Ostateczna kolejność 

Legenda:

Superliga rosyjska w hokeju na lodzie
2003 w hokeju na lodzie
2004 w hokeju na lodzie
2003 w Rosji
2004 w Rosji